William ou Bill Patterson sont des noms pouvant désigner:

Homme politique
 (1789-1838), homme politique américain de New York
 (1790-1868), homme politique américain de l'Ohio
William Albert Patterson (1841-1917), homme politique canadien de la Nouvelle-Écosse
 (1849-1921), maire américain d'Ashland, Kentucky
William John Patterson (1886-1976), premier ministre de la Saskatchewan
 (1891-1980), homme politique communiste américain
 (1908-1994), maire américain de Dayton, Ohio
William Patterson (1908-1996), homme politique canadien en Alberta
William G. Patterson (1923-2000), homme politique canadien de Terre-Neuve-et-Labrador

Sport
 (1854-1939), joueur anglais de cricket
 (1859-1946), joueur anglais de cricket
 (1873-1939), joueur australien de football australien
 (1888-1956), joueur australien de football australien
 (1918-1998), joueur américain de football américain
 (1923-2010), coureur automobile australien
 (1936-1999), joueur anglais de rugby
 (né en 1987), joueur américain de football américain

Autre
 (1752-1835), homme d'affaires américain du Maryland
 (1795-1869), ingénieur et constructeur de bateaux écossais
 (1838-1926), commandant-en-chef américain
 (1847-1895), syndicaliste britannique
 (1850-1915), horticulteur américain et président d'université
 (1899-1980), homme d'affaires américain, président d'United Airlines
 (1930-2002), ecclésiastique anglican anglais
 (né en 1954), guitariste et producteur américain
 (né en 1975), homme d'affaires américain

Voir aussi
Bill Paterson (né en 1945), acteur britannique

Patterson, William